North Country kan avse:

 North Country (film) – en amerikansk dramafilm från 2005
 North Country Community College – ett college  i State University of New York
 North Country Maid – ett musikalbum från 21966 av Marianne Faithfull
 Girl from the North Country –  en låt från 1963 skriven och lanserad av Bob Dylan
 Waters of Tyne: English North Country Songs & Ballads – musikalbum från 1956 av Paul Clayton

Geografi

USA
 North Country, New Hampshire – den norra tredjedelen av delstaten
 North Country, New York, den nordligaste delen av Upstate New York i delstaten New York
 North Country Trail – en vandringsled från delstaten New York till North Dakota

Storbritannien
 North Country, Cornwall – en by i Cornwall distrikt i Cornwall grevskap i England